Ernst Rietschel ist der Name folgender Personen:

* Ernst Rietschel (1804–1861), deutscher Bildhauer des Spätklassizismus
 Ernst Johannes Rietschel (1872–1960), deutscher Theologe, Enkel von Ernst Rietschel
 Ernst Theodor Rietschel (* 1941), deutscher Chemiker, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, Ururenkel von Ernst Rietschel
 Ernst Wilhelm Rietschel (1824–1860), deutscher Maler